Logistikbrigade steht für:

 Logistikbrigade (Bundeswehr)
 Logistikbrigade (Schweiz)